Имя, которое носили некоторые святые:

 Максима, мученица сирмийская, пострадала со св.Монтаном, память 26 марта.
 Максима, мученица, пострадала со свв. Ианнуарием и Макарией, память 8 апреля.
 Максима Римская, мученица, память 2 сентября.
 , мученица, память 26 ноября.